Vlach (ve starší češtině Ital) může znamenat:

příjmení
 Antonín Vlach (1899–???) –  český a československý politik, poválečný poslanec KSČ
 Dana Vlachová (* 1957) –  česká houslistka, sestra Jany, dcera Josefa
 František Vlach – více osobností
 Jan Merlian zv. Jan Vlach (1520–1593) –  renesanční architekt, stavitel a kameník italského původu působící v Plzni
 Jana Vlachová (* 1955) –  česká houslistka, sestra Dany, dcera Josefa
 Jarmila Vlachová (* 1951) –  česká akordeonistka a pedagožka
 Jaroslav Vlach (* 1930) –  český akordeonista a pedagog
 Jindřich z Isernie zv. Vlach (14. století) – rétorik a veřejný notář na českém královském dvoře
 Jiří Vlach – více osobností
 Josef Vlach (1922–1988) –  český houslista, otec Dany a Jany
 Vlachovo kvarteto
 Josef Vlach-Vrutický (1897–1977) – hudební skladatel a dirigent
 Karel Vlach (1911–1986) –  český dirigent a kapelník
 Luděk Vlach (1947) –  český skladatel, pedagog a bubeník
 Martin Vlach (* 1980) –  český fyzik, prorektor Univerzity Karlovy
 Metoděj Vlach (1887–1957) –  letec, letecký konstruktér a cestovatel
 Miroslav Vlach (1935–2001) –  československý hokejista
 Oldřich Vlach (* 1941) –  český herec
 Otakar Vlach (1907–???) –  český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Renata Vlachová -  československá orientační běžkyně
 Robert Vlach – více osobností
 Rostislav Vlach (* 1962) –  český hokejový trenér, bývalý hokejista, otec Romana
 Roman Vlach (* 1989) –  český hokejista, syn Rostislava
 Roman Vlach (fotograf) (* 1986) – český fotograf a umělec

fiktivní postavy
 Doktor Vlach –  postava ze satirické knihy Saturnin Zdeňka Jirotky

místopisný název
 Vlachovo Březí –  město v okrese Prachatice v Jihočeském kraji
 Vlachové (Osečná) –  část obce Osečná v okrese Liberec v Libereckém kraji

Ital, Itálie
 vlašský ořech –  druh ořechu
 vlašský salát
 vlašská renesance –  viz italská renesance
 Vlašský dvůr –  stavební památka v Kutné Hoře

Podobné příjmení 
 Valach (příjmení)